«Тоска Вероники Фосс» — кинофильм немецкого режиссёра Райнера Вернера Фасбиндера, вторая часть его трилогии о немках. Фильм награждён «Золотым медведем» на 32-м Берлинском кинофестивале в 1982 году.

Сюжет 
На трамвайной остановке Гайзельгастайг спортивный репортёр Роберт Крон (Хильмар Тате) встречает незнакомку (Розель Цех) и сопровождает её в город. Оказывается, что это Вероника Фосс, бывшая звезда «УФА». На следующий день они встречаются по её инициативе в гламурном кафе, он даёт ей взаймы 300 марок. Между Кроном и актрисой возникают странные взаимоотношения, в которых репортёром овладевают сочувствие и журналистский интерес. На вопрос своей подруги Генриетты (Корнелия Фро́бёсс), любит ли он Веронику, Крон отвечает: «Я не знаю». Он узнаёт, что Вероника морфинистка, которая зависит от врача д-ра Марианны Кац и даже живёт у неё, а также, что врач эксплуатирует других пациентов и, в обмен на дорогой наркотик, переписывает на своё имя их собственность, и что её покрывает чиновник отдела здравоохранения (Эрик Шуман). Генриетта, которая помогает Крону в расследовании, погибает. Но Крон не может доказать, что это убийство. Тем временем Вероника предпринимает неудачную попытку вернуться в кино (в роли режиссёра, очень похожего на Макса Офюльса, снимался Петер Цадек). Врач решает избавиться от Вероники и устраивает для неё прощальный вечер. На Пасху д-р Кац уезжает за город и оставляет Веронику без морфия. Запертая в своей комнате, она принимает смертельную дозу снотворного.

Интересные факты 
В основе фильма история актрисы Сибиллы Шмиц. Он является второй частью — ФРГ 2 / 1955 — задуманного цикла об истории Западной Германии. Посвящён Герхарду Цверенцу.

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»